gmina Michałowice (powiat krakowski) – województwo małopolskie
 gmina Michałowice (powiat pruszkowski) – województwo mazowieckie